En Pologne, Góry peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Góry, village.

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Góry, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Góry, village du powiat de Konin,
 Góry, village du powiat de Słupca.

dans la voïvodie de Łódź
 Góry, village du powiat de Poddębice,
 Góry, village du powiat de Wieruszów.

dans la voïvodie de Lublin
 Góry, village du powiat de Krasnystaw,
 Góry, village du powiat de Puławy,
 Góry, village de la gmina de Urzędów,
 Góry, village de la gmina de Zakrzówek.

dans la voïvodie de Mazovie
 Góry, village du powiat de Białobrzegi,
 Góry, village du powiat de Mińsk,
 Góry, village du powiat de Siedlce,
 Góry, village du powiat d'Ostrołęka.

dans  la voïvodie de Podlachie 
 Góry, village.

dans  la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Góry, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Góry, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Góry, village du powiat de Braniewo,
 Góry, village du powiat de Węgorzewo.

Voir aussi